Oligophlebodes är ett släkte av nattsländor. Oligophlebodes ingår i familjen Uenoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Oligophlebodes